Chokwe kan avse:

Chokwe (folk) (eller Tchokwe)
Chokwe (språk) – ett bantuspråk som talas av Chokwefolket i Demokratiska republiken Kongo, Angola och Zambia

Geografi
Chókwè (distrikt) – ett distrikt i provinsen Gaza 
Chokwe, Mozambique – centralort i distriktet